Ел Сомбреро има више значења:

 Ел Сомбреро (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сомбреро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сомбреро (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сомбреро, Ел Сомбрерито (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сомбреро (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сомбреро (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику